Ел Рито има више значења:

 Ел Рито (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рито, Ел Нопалиљо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рито (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рито (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рито (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Рито (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рито (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рито, Ел Ријито (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Рито (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Рито (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику